Ву́лиця Бесту́жева — назва вулиць у деяких населених пунктах України та країн колишнього СРСР.

Вулиця Бестужева — вулиця в місті Горлівка Донецької області.
 Вулиця Бестужева — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця Бестужева — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Бестужева — вулиця в місті Запоріжжя.
Вулиця Бестужева — вулиця в місті Кадіївка Луганської області.
 Вулиця Олександра Бестужева — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Бестужева — вулиця в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області.
 В місті Макіївка Донецької області:
 Вулиця Бестужева — вулиця в Гірницькому районі;
 Вулиця Бестужева — вулиця в Червоногвардійському районі.
 Вулиця Бестужева — вулиця в місті Марганець Дніпропетровської області.
 Вулиця Бестужева — вулиця в місті Маріуполь Донецької області.
 Вулиця Бестужева — вулиця в місті Первомайськ Миколаївської області.
 Вулиця Бестужева — вулиця в місті Перевальськ Луганської області.
 Вулиця Бестужева — вулиця в місті Севастополь.
 Вулиця Бестужева — вулиця в місті Сніжне Донецької області.
 Вулиця Бестужева — вулиця в місті Ужгород.
 Вулиця Бестужева — вулиця в місті Харків.

Колишні назви:
 Вулиця Бестужева — колишня назва вулиці Миколи Хвильового у місті Вінниця.
 Вулиця Бестужева — колишня назва вулиці Буковинська у місті Кам'янське.
 Вулиця Бестужева — колишня назва вулиці Бузкова у місті Марганець.

Вулиця Бестужева — вулиця в місті Владивосток.
 Вулиця Бестужева — вулиця в місті Воронеж.
 Вулиця Бестужева — вулиця в місті Казань.
 Вулиця Бестужева — вулиця в місті Нижній Новгород.
 Вулиця Бестужева — вулиця в місті Новосибірськ.
 Вулиця Бестужева — вулиця в місті Сочі.
 Вулиця Бестужева — вулиця в місті Улан-Уде.

Вулиці, названі на честь людей